La Via – altro nome del Tao, uno dei principali concetti della storia del pensiero cinese
 La via – album di Vincenzo Zitello del 1994
 Aníbal la Vía – taekwondoka argentino
 Giovanni La Via – politico italiano

Pagine correlate 
Via